

Дани сећања 

1320-е пне.

fr:1327 av. J.-C.